Delaval oder de Laval ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Delaval (1729–1814), englischer Chemiker und Experimentalphysiker
 Erik de Laval (1888–1973), schwedischer Pentathlet
 François de Montmorency-Laval (1623–1708), erster Bischof in Kanada
 Georg de Laval (1883–1970), schwedischer Sportschütze und Pentathlet
 Gustav de Laval (1845–1913), schwedischer Erfinder
 Jacques Desiré Laval (1803–1864), römisch-katholischer Geistlicher, Missionar, Spiritanerpater

 Jost de Laval († um 1578), flämischer Tafelmaler
 Louis de Laval (1411–1489), französischer Aristokrat und Politiker
 Patrik de Laval (1886–1974), schwedischer Sportschütze und Pentathlet

Delaval bezeichnet:
 Seaton Delaval, englischer Ort im Distrikt Blyth Valley in Northumberland

Siehe auch:
 DeLaval, ein Melkmaschinenhersteller
 Laval